Otisville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Otisville (Michigan)
 Otisville (Minnesota)
 Otisville (New York)